Mulan kan syfta på:

Hua Mulan – en flicka i en kinesisk folkdikt
Mulan (film, 1998) – en animerad film från Walt Disney Pictures från 1998
 Mulan 2 – en amerikansk animerad långfilm från 2004
Mulan (film, 2020) – en film från Walt Disney Pictures från 2020
Mulan (Stiftelseserien) – en person i Isaac Asimovs Stiftelsen
 Mula – ett hästdjur som är en hybrid mellan häststo och åsnehingst

Geografi

Finland 

 Mulan (skär), ö, Nyland, Raseborg,

Kina 

 Mulan, Harbin, härad, Heilongjiang, 
 Mulan (sockenhuvudort i Kina, Jiangxi Sheng, lat 26,50, long 116,39)
 Mulan (häradshuvudort i Kina, Heilongjiang Sheng, lat 45,95, long 128,04)
 Mulan (sockenhuvudort i Kina, Hubei Sheng, lat 31,10, long 114,45)

Åland 

 Mulan (Kumlinge, Åland), skär, 

Robotskapade Finlandförgreningar
Robotskapade Kinaförgreningar